Давай Останемся Друзьями —другий студійний альбом українського гурту Гражданин Топинамбур.

Композиції

Музиканти 
 Андрій Удовиченко — барабани;
 Микола Зізенко — гитара;
 Роман Загуба — вокал, автор текстів;
 Максим Сидоренко — труба;
 Кирило Харченко — бас-гитара;
 Єген Солодовніков — акордеон.

Примітки